Pulaski kan syfta på:

Personer 
 Kazimierz Pułaski (1745–1779), (Casimir Pulaski), polsk militär som deltog i amerikanska frihetskriget

Geografi 
 Pulaski, Georgia 
 Pulaski, Illinois
 Pulaski, Iowa 
 Pulaski, New York
 Pulaski, Tennessee
 Pulaski, Virginia
 Pulaski, Wisconsin – en by
 Pulaski, Iowa County, Wisconsin – en kommun (town)

Se även
Pulaski County